Brickwedde steht für:

 Brickwedde (Ankum), Ortsteil der Gemeinde Ankum, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
Ferdinand Brickwedde (1903–1989), US-amerikanischer Physiker
 Fritz Brickwedde (* 1948), deutscher Politiker und ehemaliger Präsident des Bundesverbandes Erneuerbare Energie